Palco – abbreviazione di palcoscenico, piattaforma per esibizioni
Palco o palchetto – un tipo di posto per gli spettatori a teatro
Palco – simbolo dell'araldica
Palco – pay per view italiana
Palco – comune del Kansas
Palco – insieme delle corna di un cervide
Il palco – dipinto di Pierre-Auguste Renoir

Altri progetti